

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Strzelce Wielkie – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Strzelce Wielkie 
 Strzelce Wielkie – wieś w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Szczurowa 
 Strzelce Wielkie – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Piaski

Inne 
 Strzelce Wielkie – gmina wiejska

Zobacz też 
 Strzelce
 Huta-Strzelce
 Strzelce Dolne
 Strzelce Górne
 Strzelce Klasztorne
 Strzelce-Kolonia
 Strzelce Krajeńskie
 Strzelce Małe
 Strzelce Opolskie
 Strzelcew